Szwajcaria:
 Dicki – dawna nazwa gminy Kriechenwil

Osoby:
 Dicki Chhoyang – indyjska polityczka
 Dicki Sörensen – szwedzki szermierz